Turbo F.A.S.T. este un serial american de televiziune streaming animat în flash bazat pe filmul animat pe calculator din 2013 Turbo. Produs de DreamWorks Animation Television și animat de Titmouse, Inc., serialul a fost lansat pe Netflix în Statele Unite și în cele 40 de țări în care Netflix a oferit serviciile sale pe atunci, dar a devenit mai târziu disponibil în toată lumea. Este primul serial original Netflix pentru copii și primul serial de animație al DreamWorks Animation produs pentru Netflix.

Primele cinci episoade ale primului sezon de 26 de episoade au fost lansate pe 26 decembrie 2013, cu restul episoadelor fiind lansate în loturi de câte cinci sau șase episoade pe parcursul anului 2014. Sezonul al doilea a fost lansat pe 31 iulie 2015. Al treilea și ultimul sezon a fost lansat pe 5 februarie 2016. Fiecare episod este format din două segmente de 11 minute, cu excepția a câtorva episoade duble.

Serialul ia loc după cinci luni de la evenimentele filmului, urmărind un melc pe nume Turbo și echipa lui în Starlight City, unde se antrenează pentru noi cascadorii și se întrec cu inamici. În afară de Ken Jeong și Michael Patrick Bell, care se întorc la rolurile lor ca Kim-Ly și White Shadow din film, serialul are o distribuție diferită, cu Reid Scott în rolul lui Turbo, Eric Bauza în rolul lui Chet, John Eric-Bentley în rolul lui Whiplash, Grey Griffin în rolul lui Burn, Phil LaMarr în rolul lui Smoove Move și Amir Talai în rolurile lui Skidmark și Tito.

Premisa 
După evenimentele filmului, Tito construiește un loc numai pentru Turbo și ceilalți melci. Astfel, Turbo alături de Whiplash, Skidmark, Chet, Smoove Moove, Burn și White Shadow își continuă aventurile ca o echipă.

Personaje 
 Theo/Turbo
 Whiplash
 Skidmark
 Chet
 Smoove Moove
 Burn
 White Shadow
 Tito
 Kim Ly
 Hardcase

Episoade

Referințe

Legături externe 
 
 
 

Netflix
Seriale americane de televiziune din anii 2010
Seriale de televiziune din 2013
Seriale de comedie